Sandholm kan avse:

Platser
Sandholm, Houtskär, Åboland, 
Sandholm (vid Nötö, Nagu), Åboland, 
Sandholm (vid Pensar, Nagu), Åboland,

Personer
Conny Sandholm – en svensk civilingenjör och politiker.
Kaj-Gustav Sandholm – en finländsk kyrkomusiker.
Ossian Sandholm – en svensk ingenjör.

Se även
Sandholmen
Sandholmarna